Calok (Simpang Mamplam), een plaats in Indonesië
Calok (Peudada), een plaats in Indonesië